Алхемичар је особа која се бави алхемијом. Остала значења су:

Алхемичар, алегоријски роман Паула Коеља
Алхемичар, приповетка Х. Ф. Лавкрафта
Алхемичар, драма Бена Џонсона из 17. века